Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open de Nice Côte d’Azur 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-novozélandský pár Mate Pavić a Michael Venus, který prohrál ve finálovém utkání.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jehož členové ve finále zdolali turnajové dvojky Chorvata Mateho Paviće a Novozélanďana Michaela Venuse výsledkem 4–6, 6–4 a v závěrečném supertiebreaku [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali sedmý celkový a zároveň společný titul.

Nasazení párů 
 ' Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Mate Pavić /  Michael Venus (finále)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (semifinále)
  Chris Guccione /  André Sá (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016